Stati Uniti d'America
 Morehouse – città della Contea di New Madrid, Missouri
 Morehouse – città della Contea di Hamilton, New York